Името Загражден носят две български села:

 Загражден (Област Плевен)
 Загражден (Област Смолян)